Diocesi di San Miguel in El Salvador (in latino: Dioecesis Sancti Michaelis)
Diocesi di San Miguel in Argentina (in latino: Dioecesis Sancti Michaëlis in Argentina)